

Famiglie 
Crivelli – famiglia milanese

Persone 
Alberto Crivelli – allenatore di calcio e arbitro di calcio italiano
Aldo Crivelli – artista e archeologo svizzero
Alessandro Crivelli – cardinale italiano
Angelo Maria Crivelli – pittore italiano
Benedetto Crivelli – capitano di ventura italiano
Carlo Crivelli – pittore italiano
Carlo Crivelli – cardinale italiano
Carlo Crivelli – compositore italiano
Domenico Crivelli – tenore e maestro di canto italiano naturalizzato britannico, figlio di Gaetano
Enzo Crivelli – calciatore francese
Fabio Maria Crivelli – giornalista e scrittore italiano
Filippo Crivelli – regista italiano
Gaetano Crivelli – tenore italiano
Giovanni Crivelli – religioso italiano
Giovanni Francesco Crivelli – religioso e matematico italiano
Giulia Crivelli  –  fashion editor
Giuliano Crivelli – pittore italiano
Giuseppe Crivelli – canottiere e bobbista italiano
Ignazio Michele Crivelli – cardinale italiano
Jacopo Filippo Crivelli – vescovo italiano
Lucrezia Crivelli – amante di Ludovico il Moro
Norberto Crivelli – politico svizzero
Riccardo Balsamo Crivelli – poeta italiano
Sandro Crivelli – ex calciatore italiano
Taddeo Crivelli – pittore italiano
Uberto Crivelli – papa italiano col nome di papa Urbano III
Vittore Crivelli – pittore italiano

Tecnologia 
Crivello – strumento usato nell'industria agricola o mineraria

Pagine correlate 
Carlo Crivelli (disambigua)